Papendorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Papendorf, Rostock – kommun, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Papendorf, Vorpommern-Greifswald – kommun, Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern,